Монтальбо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 73,72 км². Население — 754 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки